Finduilas – elfica, córka Orodretha
 Finduilas – Dúnadanka z rodu książąt Dol Amrothu, żona Denethora II, matka Boromira i Faramira